Mielke este un nume de familie german. Persoane notabile cu acest nume:
 Benjamin Mielke (n.1981), bober german
 Erich Mielke (1907-2000), Șeful Stasi (Securitatea Germaniei comuniste) 1957-1989
 Gary Mielke (n. 1963), jucător de baseball american
 Günter Mielke (1942-2010), vest-german alergător pe distanțe lungi
 Janet Soergel Mielke (n. 1937), politician american
 Marcus Mielke (n. 1975), vâslaș germană
 Rüdiger Mielke (1944-2021), fotbalist german

Nume de familie germane
Nume de familie